Річі Ренеберг (; нар. 5 жовтня 1965) — колишній американський професійний тенісист,  колишня перша ракетка ATP у парному розряді (1 лютого 1993).
Здобув три одиночні та 19 парних титулів туру ATP.
Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 20 місце досяг 6 травня 1991 року. 
Завершив кар'єру 2000 року.

Фінали турнірів Великого шолома

Парний розряд: 3 (2 титули, 1 поразка)

Фінли

Одиночний розряд: 7 (3 перемоги)

Парний розряд: 35 (19 перемог)

Досягнення в парному розряді

Примітки

Посилання 
 
 
 

Тенісисти США
Американці німецького походження
Переможці Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу
Hopman Cup competitors
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1996
Переможці Відкритого чемпіонату США з тенісу
Перші ракетки світу (чоловіки)
Тенісисти на Кубку Гопмана
Спортсмени з Аризони
Переможці турнірів Великого шлему в парному розряді